

Lokalizacje

Niemcy 
 Röhrsdorf – dzielnica Chemnitz
 Röhrsdorf – dzielnica Dohny
 Röhrsdorf – dzielnica Königsbrücka

Polska 
Dawne nazwy miejscowości:
 Osowa Sień
 Rędziny

Zobacz też 
 Rohrsdorf